8-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с мая по 1 октября 2000 года. Победителем впервые стала команда «Искра» (Самара).

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
9-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в августе 1999 года и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие команды региона «Сибирь — Дальний Восток». Победителем впервые стал новосибирский «Спутник», получивший единственную разыгрывавшуюся путёвку в финальный этап Кубка России, от участия в котором впоследствии отказался.

Предварительный этап

Полуфинальный этап

Финальный этап 
26 сентября—1 октября. Москва.
 Участники:
 ЦСКА (Москва), «Университет» (Белгород), «Искра» (Самара), «Метар» (Челябинск), МГФСО (Москва), «Динамо» (Краснодар) — по итогам полуфинального этапа;
 «Лицей» (Юрга), ВГУЭС (Владивосток) — призёры розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 2000.

Групповой раунд

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
30 сентября
 Университет — Метар 3:-
 Искра — ЦСКА 3:2.

Полуфинал за 5—8 места 
30 сентября
 МГФСО — Лицей 3:-
 Динамо (Кр.) — ВГУЭС 3:-

Матч за 7-е место 
1 октября
 Лицей — ВГУЭС 3:-

Матч за 5-е место 
1 октября
 МГФСО — Динамо (Кр.) 3:-

Матч за 3-е место 
1 октября
 ЦСКА — Метар 3:-

Финал 
1 октября
 Искра — Университет 3:0.

Итоги

Положение команд

Победитель 
 «Искра» (Самара): Елена Бибина, Наталья Васюкович, Алла Жукова, Анна Кудрявцева, Олеся Макарова, Олеся Ничипоренко, Юлиана Паргачевская, Ольга Петрова, Марина Стреленко. Главный тренер — Евгений Дущенко.

Примечания

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. Москва: Издательства «Человек» и «Спорт» — 2016.
 «Спорт-экспресс» (архив публикаций за сентябрь-октябрь 2000 года).
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

2000 год в волейболе